Молочанский меннонитский округ включал в себя немецкие меннонитские колонии в среднем течении реки Молочной на территории Бердянского уезда Таврической губернии. Существовал с ок. 1804 по 1871 год.

История 
В 1804 году российское правительство выделило земли на левом берегу реки Молочной под поселение немецких меннонитов. В первый же год были основаны первые 10 колоний. Центром округа стало село Гальбштадт (теперь город Молочанск).

Население округа по годам составляло:

В 1871 году округ был ликвидирован, а на его территории были образованы Гальбштадтская и Гнаденфельдская волости в составе Бердянского уезда.

Сёла 
Округ включал около 57 сёл:

См. также 
 Молочанский колонистский округ

Примечания 

История Мелитопольского района
Токмакский район
Черниговский район (Запорожская область)
История Запорожской области
Таврическая губерния
Меннониты в России
Меннониты на Украине
Появились в 1804 году
Исчезли в 1871 году